Swiss Indoors Basel 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 26 października–1 listopada 2015 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 575 295 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Szwajcarii